

Miejscowości 
 Albers – jednostka osadnicza w USA, w stanie Illinois

Osoby 
 Josef Albers
 Christijan Albers
 Heinrich Ernst Albers-Schönberg